Садерланд има више значења:
 Садерланд (Јута)
 Садерланд (Ајова)
 Садерланд (Небраска)
 Садерланд (Шкотска)